Добры́нинский переулок — название улиц на территории района Якиманка в Москве.

 1-й Добрынинский переулок
 2-й Добрынинский переулок
 3-й Добрынинский переулок
 4-й Добрынинский переулок